Kersten ist ein Vorname, ein Familienname und ein deutscher Ortsname:

Vorname:
 Kersten

Familienname:
 Kersten#Familienname

Ortsname:
 Kersten, bis 1938 Kerstinowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kiersztanowo (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kersten, bis 1938 Kerstuppen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kersten, bis 1938 Kerstupönen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Rjabinowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland